Arquitectura: Parets plural de paret, element constructiu vertical, amb una dimensió horitzontal (gruix) molt més petita que les altres
 Toponímia:
 Parets del Vallès, municipi del Vallès Oriental
 Parets d'Empordà, entitat de població del municipi de Vilademuls, al Pla de l'Estany